Discography kan avse:

Discography: The Complete Singles Collection – en skiva av Pet Shop Boys
Discography (Jill Johnson, 1996-2003) – en samlingsskiva av den svenska pop- och countrysångaren Jill Johnson